Леонид Львович Ваньян (1932—2001) — советский и российский учёный-геофизик, доктор технических наук (1964), профессор (1972), член-корреспондент РАЕН, ассоциированный член Королевского астрономического общества (1994).

Автор 250 научных публикаций, в том числе 7 монографий и 1 изобретения.

Биография 
Родился 9 марта 1932 года в Москве.

В 1954 году окончил геолого-разведочный факультет Московского нефтяного института. В 1958 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые вопросы теории частотных электромагнитных зондирований горизонтальных напластований». В 1964 году защитил докторскую диссертацию на тему «Электромагнитные зондирования по методу становления поля».

Работал во Всесоюзном НИИ геофизических методов разведки Министерства геологии СССР (ВНИИГеофизика, ныне Всероссийский научно-исследовательский институт геофизических методов разведки), в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения Академии наук СССР, Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте СО АН СССР (ныне Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН), Институте физики Земли АН СССР (ныне Институт физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН), Институте космических исследований АН СССР (ныне Институт космических исследований РАН). Преподавал в Новосибирском государственном университете, Московском государственном университете и Московском геологоразведочном институте.

Л.Л.Ваньян - один из основоположников геоэлектрики, автор фундаментальных работ, ярких научных идей и ставших классическими книг, ученый, воспитавший не один десяток последователей. За годы активной научной работы им разработаны теоретические основы глубинных электромагнитных исследований земной коры и верхней мантии, построены модели глубинной электропроводности и структуры различных регионов Земли.

Труды Л.Л. Ваньяна, вместе с работами М.Н. Бердичевского, внесли огромный вклад в создание теории электромагнитных зондирований. На этом теоретическом базисе основывается большинство современных технологий и методов электромагнитных исследований глубинного строения Земли, в том числе электромагнитные зондирования дна океанов и морей.

Им разработана теория электромагнитного зондирования Луны, которая легла в основу одного из разделов программы исследований Луны самоходным аппаратом "Луноход-2". С ее помощью удалось выяснить особенности электропроводности Луны до глубины в сотни километров. 

Со дня основания в 1974 году и до конца своей жизни Л. Л. Ваньян заведовал лабораторией электромагнитных полей Института океанологии АН СССР (ныне Институт океанологии имени П. П. Ширшова РАН). 

После перехода в Институт океанологии им созданы основные принципы глубинных электромагнитных зондирований континентов и океанов, под его руководством разработана донная аппаратура и выполнены ЭМ зондирования в Средиземном море. В последние годы вместе с японскими коллегами занимался вопросами использования подводных телефонных кабелей для зондирования литосферы морей и океанов.

Большое количество его трудов посвящены одному из актуальнейших вопросов современной геоэлектрики – природе коровых проводящих слоев.

Огромный вклад в науку Л. Л. Ваньяна получил признание всей геофизической общественности как внутри страны, так и за рубежом, что находило отражение в многочисленных общегосударственных и международных проектах, выполнявшихся под его руководством. Один из многих подобных примеров - плодотворное и многолетнее сотрудничество с финскими геофизиками.

Л.Л.Ваньян скончался в Москве 31 октября 2001 года. 

Всесоюзная школа-семинар по электромагнитным зондированием, традиционно проводящаяся в различных городах России, носит имена профессоров М.Н.Бердичевского и Л.Л.Ваньяна.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Mathnet.ru 
 Журнал "Геофизика" — Автор Ваньян Л. Л.
 Предисловие к послесловию. Л. М. Зелёный 
 Материалы Пятой всероссийской школы-семинара имени М. Н. Бердичевского и Л. Л. Ваньяна по электромагнитным зондированиям Земли — ЭМЗ-2011 
 Obituaries. Leonid Lvovich Vanyan 

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Доктора технических наук
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Преподаватели МГУ
Преподаватели РГГРУ